Graeme Gorham (ur. 12 czerwca 1987 w Edmonton) – kanadyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Altius Nordic Ski Club. 

Zadebiutował w reprezentacji w 2002 w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Calgary, zajmując 28. miejsce. W 2006 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie na skoczni K-120 skoczył 99,5 metra i zajął ostatnie, 50. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Gorhama na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Gorhama na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Edmonton
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006